La Poste es el nombre de varios servicios postales en países francófonos. Puede referirse a:
 La Poste (Bélgica);
 La Poste (Francia);
 La Poste du Maroc (Marruecos);
 La Poste du Togo (Togo);
 La Poste Suisse (Suiza);
 La Poste Tunisienne (Túnez)